Валковиц () — немецкая (идишская) фамилия. Известные носители:

 Валковиц, Абрам (1878—1965) — американский художник-модернист.
 Валковиц, Дэниел (род. 1942) — американский историк.